Fårträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fårträsket (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun,  (46,3 ha)
Fårträsket (Sorsele socken, Lappland, 725818-154367), sjö i Sorsele kommun,  (86,4 ha)
Fårträsket (Sorsele socken, Lappland, 726915-159819), sjö i Sorsele kommun,  (1,39 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn